Le Rebelle est le titre de plusieurs œuvres :

Télévision
 Le Rebelle, série télévisée créée par Stephen J. Cannell en 1992

Cinéma
 Le Rebelle, film d'Adelqui Migliar sorti en 1931
 Le Rebelle, film de King Vidor sorti en 1949
 Le Rebelle, cartoon de Robert McKimson sorti en 1949
 Le Rebelle, film de Omar Khlifi sorti en 1968
 Le Rebelle, film de Gérard Blain sorti en 1980

Voir aussi 
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 , titre de plusieurs films